Эcтер Хандали (, ум. 18 или 19 декабря 1588) — османская деловая женщина еврейского происхождения. Она была влиятельной фавориткой и кирой (бизнес-агентом) Нурбану-султан, Сафие-султан и, возможно, Роксоланы.

Биография

Ранняя биография 
Эcтер Хандали, по некоторым сообщениям, была сефардской еврейкой из испанского города Херес-де-ла-Фронтера.

Она была замужем за еврейским предпринимателем Элией Хандали, который торговал драгоценностями, дорогой одеждой и косметикой для женщин гарема султана. Из-за изоляции женщин гарема от мужчин и внешнего мира, мужчины-торговцы не допускались в гарем, и сложился обычай, когда их жёны входили в гарем в качестве посредников, демонстрируя товары потенциальным покупательницам. Эти женщины часто были еврейками, которые, будучи немусульманками, не подвергались такой же гендерной сегрегации, как мусульманские женщины, и поэтому могли выступать в качестве посредников женщин гарема и в некоторых других областях. Эстер Хандали действовала в качестве агента своего супруга в его делах с гаремом, и овдовев, она взяла на себя все торговые дела мужа на себя.

Из-за того, что несколько кир, как правило, работало одновременно в султанском гареме, и из-за того, что они их имена редко записывались в документах (обычно они упоминались как просто киры или киры-еврейки), крайне трудно идентифицировать отдельных кир и отделить их друг от друга. Эстер Хандали, в частности, часто путали с Эсперансой Малхи. Когда Эcтер Хандали впервые появилась в гареме неизвестно, но, возможно, она была той самой неизвестной кирой, которая, как известно, выполняла роль секретаря для Роксоланы и была упомянута в связи с Михримах-султан (хотя Стронгила также могла быть этой кирой). Таким образом, период активности Эстер Хандали пришёлся на конец или период после завершения деятельности  Стронгилы, в то время как Эсперанса Малхи появилась в гареме несколько позже.

Кира Нурбану-султан 
Достоверно известно то, что Эстер Хандали была кирой Нурбану-султан с, как минимум, 1566 года, когда Нурбану-султан стала любимой женой правящего султана. Эстер Хандали, что было обычным для киры, стала её доверенным лицом, а её задачи вскоре расширились от посредничества в приобретении товаров до посредничества в других денежных операций, а затем и до решения других вопросов, касавшихся отношений Нурбану-султан со внешним миром.

Когда Нурбану стала носить титул валиде-султан, матери и советника правящего султана (1574-1583), собственное влияние Эстер Хандали достигло своего апогея. Ёй была доверена политическая и дипломатическая переписка между Нурбану-султан и иностранными державами. Она выступала посредником между ней и Екатериной Медичи.

Нурбану-султан, как предполагается, придерживалась провенецианской политики, и Эстер Хандали выступала посредником в её контактах с Венецианской республикой, которые с 1578 года осуществлялись между венецианским послом и Нурбану-султан с Эстер Хандали в качестве посланника. Она продолжала играть роль посредника между Венецией и султанским гаремом с 1578 по 1588 год, в том числе после смерти Нурбану-султан в 1583 году, когда её связь с Венецией, по-видимому, использовалась также Сафие-султан, преемницей Нурбану-султан. В качестве награды за её службу Венецианская республика предоставила Эстер Хандали письмо с разрешением организовать лотерею в Венецианской республике в 1587 году, которое никогда раньше не предоставлялось иностранцу.

Благодаря своему положению Эстер Хандали заработала огромное состояние. Она стала известна как благотворительница еврейской общины Стамбула, особенно для вдов и сирот. Славу ей принесла помощь, оказанная её пострадавшим и бездомным после большого пожара 1569 года.

Примечания

Источники 
 History of the Turkish Jews and Sephardim: Memories of a Past Golden Age
 Lamdan, Ruth (2007). «Jewish Women as Providers in the Generations Following the Expulsion from Spain». Nashim: a Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues 13: 49-67.
 Emily Taitz, Sondra Henry & Cheryl Tallan,  The JPS Guide to Jewish Women: 600 B.C.E.to 1900 °C.E., 2003
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/esther-handali
 Minna Rozen: A History of the Jewish Community in Istanbul, The Formative Years, 1453—1566 (2002).

Ссылки 

Родившиеся в XVI веке
Умершие в 1588 году
Филантропы, помогавшие еврейским организациям
Персоналии:Херес-де-ла-Фронтера
Предприниматели XVI века